Беседка —хутор в Татищевском районе Саратовской области в составе сельского поселения Вязовское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 40 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра поселка Татищево.

История 
Официальная дата основания 1900 год.

Население 
Постоянное население составляло 6 человек в 2002 году (мордва 100%) , 4 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Татищевского района